Figallo ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Figallo (* 1972), italienischer Sänger und Produzent
 Juan Figallo (* 1988), argentinischer Rugby-Union-Spieler